San Mariano kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 San Mariano, ort och kommun i provinsen Isabela, 
 San Mariano (ort i Filippinerna, Centrala Luzon), Province of Nueva Ecija, 
 San Mariano (ort i Filippinerna, MIMAROPA), Province of Mindoro Oriental, 
 San Mariano (kommunhuvudort), Davaoregionen, Province of Davao del Norte, 
 San Mariano (kommun i Filippinerna, Davaoregionen, Province of Davao del Norte, lat 7,43, long 126,00), 

Robotskapade Filippinernaförgreningar